Cachová ist der Familienname folgender Personen:

 Kateřina Cachová (geb. 1990), tschechische Siebenkämpferin
 Marie Cachová (1853–1879), tschechische Opernsängerin (Alt)